pijawki – podgromada zwierząt z typu pierścienic
 Pijawka – film

3 cieki w Polsce:
 Pijawka – potok, dopływ Różowego
 Pijawka – rzeka, dopływ Smortawy
 Pijawka – rzeka, dopływ Warty

Zobacz też 
 Pijawnia, Pijawnik